Chinese volleybalploeg (mannen)
 Chinese volleybalploeg (vrouwen)